Muslim Cola är en cola som vanligtvis saluförs i arabländer där man tycker att Coca-Cola är en del av USA-etablissemanget och därför bör bojkottas. 

Kan även gå under namnen Qibla cola och Mecca cola.

Externa länkar 
Qibla Cola

 

Cola
Arabisk kultur